Хвърлянето на чук е лекоатлетическа дисциплина, една от четирите състезания по хвърляне, заедно с хвърлянето на диск, хвърлянето на копие и тласкането на гюле. Чукът, който се изхвърля при този спорт, няма общо с чука, който се използва като инструмент в бита и техниката. Представлява метална топка, закрепена за стоманена нишка, завършваща с ръкохватка. Размерът на топката се различава между състезанията за мъже и за жени.

Целта на хвърлянето на чук е уредът да се изпрати възможно най-надалече. Движението включва две люлки от стационарно положение, последвани от 3 – 4 завъртания, които се осъществяват чрез сложна комбинация от заставане на пръстите и петите на краката. Топката на чука описва кръг, постепенно увеличавайки скоростта и височината си. Най-важните фактори за дълъг полет на чука са ъгълът и скоростта на хвърляне. При атлетите от световно ниво, скоростта на изхвърляне на чука е около 100 km/h.

История 
Корените на хвърлянето на чук са поне от 15 век. Съвременната версия на спорта е една от най-старите дисциплини на Олимпийските игри, като е включена още в Летните олимпийски игри през 1900 г. в Париж (вторите съвременни олимпийски игри). Историята на спорта след края на 1960-те години е свързана главно с преобладаващо европейско присъствие.

Чукът се променя от ранните си неофициални корени, като става част от шотландските състезания в края на 18 век, където първоначалния образ на спорта се практикува и до днес.

Макар хвърлянето на чук за мъже да е част от олимпийските игри още от 1900 г., дисциплината за жени става официална едва през 1995 г. За пръв път жени участват в хвърлянето на чук по време на Летните олимпийски игри през 2000 г. в Сидни.

Най-добри атлети

Мъже 
 Към август 2015 г.

Жени 
 Към септември 2019 г.

Източници 

Лека атлетика
Олимпийски спортове